Oper' é um sistema de RPG de mesa brasileiro genérico, criado por Rogério de Mello Godoy e Leonardo Antônio de Andrade, com fãs fiéis graças a sua flexibilidade de regras e ajuste de nível de realismo definido pelos jogadores.  Opera é, na verdade, uma sigla que significa "Observadores Perdidos em Realidades Alternativas"

Teve seu começo no público geral nas mesas de encontros e convenções, onde os criadores do jogo divulgavam o sistema mestrando aventuras com o OPERA. Além disso o OPERA repercutiu bastante na Internet, com suporte massivo dos autores, com suplementos e adaptações de filmes e livros. Aliado a isso, o OPERA teve algumas publicações independentes dos títulos Resumo do OPERA (trazendo as regras básicas do jogo) e a primeira impressão de O Mais Longo dos Dias.
Com todo esse empenho, a Devir Livraria teve o interesse de publicar o OPERA RPG, mas por uma série de entraves (muitas vezes polêmicos nos fóruns de discussão) o livro acabou não saindo.

Esperava-se ser lançado pela Devir Livraria, mas esteve na lista de espera por um longo tempo, então foi comprado pela Comic Store, e finalmente teve seu tão aguardado lançamento.

Além do livro de regras básico, conta com os livros de cenário Conspiração do Amanhecer, 1887 - Sob o Sol do Novo México, O Mais Longo dos Dias e Anel Elemental: A Nova Era.

Depois do lançamento, o net-book foi tirado de circulação, mas uma nova versão, denominada "OPERA Shareware Reloaded" foi lançada tempos depois com as regras principais do sistema para aqueles que gostariam de conhecê-lo. Há também uma versão em PDF super resumida do sistema denominada OPEReta.
A Comic Store saiu do mercado e o OPERA teve sua linha impressa suspensa. 

Diversos projetos foram e ainda são desenvolvidos pela comunidade de fãs, a maioria publicada no Página oficial do OPERA.

O Sistema Básico 
OPERA é um sistema genérico de RPG, seu livro básico possui suporte para construção de personagens, armas e armaduras, artes marciais, magia, psiquismo, super poderes e tecnologia. Além da grande diversidade de opções, o OPERA permite que o realismo seja ajustado de acordo com o estilo de jogo. Pode-se ter de uma abordagem realista até a heroica, passando por diversas etapas intermediárias, tudo para garantir que o estilo de jogo seja "absorvido" pelo sistema de regras.

A construção do personagem é feita por meio de distribuição de pontos. Os pontos de atributos devem ser distribuídos entre os atributos principais (Físico, Destreza e Inteligência). Os atributos secundários (Vontade, Percepção, Mana, Mente e Sorte) são definidos de acordo com a raça do personagem e do cenário em que eles estão.

A partir dos valores dos atributos é possível determinar os pontos de criação, que o jogador pode comprar Características Favoráveis Físicas ou Psíquicas (conhecidas comumente em outros sistemas como "Vantagens") e Habilidades (perícias Psíquicas, Físicas ou Bélicas). O personagem pode obter mais pontos de criação se assumir algumas Características Desfavoráveis ("Desvantagens").

O Teste de Verificação é feito lançando-se 2d6, comparando o resultado com o valor do atributo. Se o valor for igual ou menor o teste é bem sucedido. Testes de Disputa são feitos entre dois ou mais personagens, lançando-se 2d6 para cada um e somando os atributos, aquele que tiver o maior número vence a disputa.

As Habilidades podem conceder bônus em testes que envolvam esse conhecimento específico, aumentando as chances nos testes. Outros bônus (e penalidades) dependem das Características (Favoráveis ou Desfavoráveis) do personagem, e outras circunstâncias (distância, visibilidade, área do alvo, etc).

Variações Extras 
O sistema básico permite que os jogadores possam jogar com humanos normais em qualquer tipo de época ou cenário. Mas o Módulo Básico ainda amplia as possibilidades. Por se tratar de um sistema genérico, as opções são diversas: o módulo básico contém regras para magia, psiquismo, superpoderes, artes marciais e tecnologia. 

Uma característica importante é que o módulo básico ensina como a mecânica e a lógica do sistema funcionam, possibilitando que o Mestre de Jogos (aqui, chamado de Observador) crie suas magias e poderes da maneira que desejar. Além disso, o livro traz listas básicas que auxiliam Observadores menos experientes, além de poupar um pouco de trabalho. Uma recomendação importante é que jogadores menos acostumados com o OPERA utilizem primeiramente as listas prontas e só depois, já com uma certa familiaridade com o jogo, criem seus próprios poderes e magias.

Magia 
A magia no OPERA é adquirida individualmente, comprando-as com pontos de criação ou futuramente com pontos de experiência. Sua utilização lembra um pouco o sistema GURPS, onde cada magia tem sua perícia. Entretanto, ela é construída através de parâmetros que definem o efeito, os elementos envolvidos e o custo.

Para lançar uma magia o jogador deve gastar pontos de mana (correspondentes ao custo original), além de alguns casos exigir um teste, onde cada magia tem um valor de habilidade diferente, de acordo com a preferência e escolha do jogador.

Psiquismo 
Os poderes da mente também estão presentes no OPERA. 

O atributo que relaciona a capacidade da utilização (e resistência) desses poderes é o atributo Mente. 

Os poderes são comprados individualmente, e devem possuir tanto um valor para a habilidade (que irá determinar o quão bem o personagem pode lançar o poder) quanto o valor de potência que determina o efeito máximo que um poder causa. Existem inúmeros poderes, que cobrem praticamente todos os casos: telepatia, telecinese, pirocinese, clarividência, ilusão mental, etc.

Metamorfoses 
De mêcanica bem simples, ele permite transformar qualquer magia em um super poder individual, além de oferecer inúmeras opções (a lista é enorme) de poderes e mutações para criação de super-heróis, mutantes e personagens não-humanos (no caso de alienígenas em aventuras de ficção científica ou raças de fantasia para campanhas de fantasia medieval).

Artes Marciais 
As artes marciais funcionam de acordo com as escolas disponíveis. O personagem deve adquirir níveis nessa escola e também adquirir manobras de combate (cuja lista é determinada pela escola e pelo conhecimento do personagem) que causam efeitos variados no combate, acrescentando mais possibilidades  ao sistema básico de combate.

Referências 

 Notas

 Bibliografia

Ligações externas 
 
 

RPGs do Brasil
Sistemas de RPG
RPGs genéricos